Germania
Eschach – comune del Baden-Württemberg
Eschach – affluente dell'Aitrach
Eschach – affluente del Neckar